Konstantinovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Константиново) :
Konstantinovo, village de l'obchtina de Kameno, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Konstantinovo, village de l'obchtina de Simeonovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Konstantinovo, village de l'obchtina de Varna, situé dans l'oblast de Varna.
 Konstantinovo — village de Russie, gouvernement de Riazan